

Білоярка — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Білоярка — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Білоярка — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Білоярка 1-а
 Нова Білоярка